Шосе ​​():
 Шосе — автомобільна дорога з твердим покриттям.

Топонім 
 Шосе — селище в Кромському районі Орловської області РФ.
 Шосе — селище в Плавському районі Тульської області РФ.
 Шосе — селище в Чернському районі Тульської області РФ.

Фільми 
 «Шосе» () — американський трилер режисера Френсіса Делії, 1988 рік.
 «Шосе» () — американська комедія режисера Сіна Кінга, 1992 рік.
 «Шосе» () — американська драма режисера Метью Брайта, 1996 рік.
 «Шосе» () — американський драма режисера Джеймса Кокса, 2002 рік.
 «Шосе» () — індійська драма режисера Імтіаз Алі, 2014 рік.
 «Загублене шосе» () — містичний трилер-нуар Девіда Лінча, 1997 рік.